Xoʻjayev ist der Familienname folgender Personen:
 Fayzulla Xoʻjayev (1896–1938), usbekischer Politiker
 Suhrob Xoʻjayev (* 1993), usbekischer Hammerwerfer